Генри Камиллери (, 21 февраля 1933 — 2015) — мальтийский шахматист, международный мастер ИКЧФ.

Самый титулованный спортсмен среди шахматистов Мальты. 18 раз становился чемпионом страны (с 1965 по 2005 гг.). Является самым возрастным победителем национального чемпионата: в 2005 г. он выиграл турнир в возрасте 72 лет.

В составе сборной Мальты участник тринадцати шахматных олимпиад (1960, 1970, 1972, 1974, 1980, 1982, 1984, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2002 гг.).

В 1967, 1969, 1978 и 1990 гг. представлял Мальту в зональных турнирах. Неизменно занимал последние места, однако регулярно отбирал очки у известных шахматистов. В турнире 1967 г. он одержал победы над Н. Миневым и В. Чокылтей, в турнире 1969 г. сделал ничьи с Л. Портишем, Л. Барцаи и Р. Хартохом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Камиллери  в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Камиллери  на сайте 365Chess
 Личная карточка Г. Камиллери  на сайте 365Chess (другая: под именем Гарри Камиллери)

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера ИКЧФ